El término Upemba puede referirse a:

 la cultura Upemba, una cultura africana que dio origen al Estado Luba;
 el Parque nacional Upemba, un parque ubicado en la República Democrática del Congo;
 el lago Upemba, un lago de la República Democrática del Congo; o
 la depresión del Upemba, una región pantanosa de la República Democrática del Congo.